The Reader's Digest Association Inc es una editorial con sede en EE. UU. Fundada en 1921 por DeWitt Wallace. Su principal producto es Reader's Digest y sus múltiples versiones internacionales (en español es conocida como Selecciones).

Además imprime libros (1950) y produce música (1959) y videos (1986). Adquiere la revista The Family Handyman (1987) y American Woodworker (1998)

Entre sus productos, Reader's Digest Association tiene libros de referencia ilustrados, novelas condensadas, libros para niños, videos y otros productos relacionados.

Sus otras divisiones incluyen:

 Reiman Media Group (adquirida en el 2002), que publica en 12 países e incluye revistas sobre estilos de vida como "Taste of Home"; también ofrece libros y otros productos y servicios relacionados.
 Books Are Fun, (adquirida en 1999), produce libros y regalos y los vende en ferias de libros y muestras.
 QSP, que ofrece suscripciones a revistas, regalos y comida para escuelas y grupos de recolección de fondos para escuelas y fundaciones juveniles.

Reader's Digest
Editoriales de Estados Unidos